Waga lekkośrednia mężczyzn to jedna z jedenastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1976 w Montrealu. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 71 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 22 do 31 lipca w hali Aréna Maurice-Richard. Zwyciężył reprezentant Polski Jerzy Rybicki. Część bokserów z państw afrykańskich (i Gujany) oddała walki walkowerem po decyzji ich komitetów olimpijskich o wycofaniu się z igrzysk w proteście przeciwko uczestnictwu w nich reprezentacji Nowej Zelandii.

Drabinka turniejowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976